Fuel () — третий сингл американской трэш-метал-группы Metallica с альбома ReLoad (1997).

Демоверсия 
Демоверсия песни называлась «Fuel For Fire». Она была записана в 1995 году, и в ней немного другие слова по сравнению с версией песни на альбоме. Metallica исполняет «Fuel For Fire» на своём живом видео «Cunning Stunts». Иногда перед началом исполнения песни на концертах Джеймс и Кирк с помощью гитар изображают звук разгоняющегося автомобиля.

Кавер-версия 

В рамках вышедшего в 2003 году и посвящённого группе программы MTV Icon песню исполнила Аврил Лавин.

Fuel в играх 
Компания «Electronic Arts» выпустила игру под названием «Hot Wheels Turbo» для приставок Nintendo 64 и Playstation ‘99, последняя содержит саундтрек с «Fuel».

Песня также является главным саундтреком к игре «Test Drive Off — Road Wide Open» для приставки Playstation 2. Кроме Fuel, саундтрек содержит песни таких исполнителей, как Digital Assassins, 303 Infinity, Fear Factory, Un Loco. Также входит в сет-лист видеоигры Guitar hero: Metallica.

Fuel в хоккее 
Хоккейная команда «Philadelphia Flyers» из Национальной Хоккейной Лиги США (NHL) использовала песню во время своего выхода на лёд во время домашних матчей.

Позиции в чартах

Примечания

Ссылки 

Песни Metallica